Linthicum ist Ortsname
Linthicum (Maryland), USA

Personen
John Linthicum (1948–2008), amerikanisch-deutscher Schriftsteller
John Charles Linthicum (1867–1932), US-amerikanischer Politiker